2 miejscowości w Polsce: 
 Starogród – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Chełmno 
 Starogród – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica 

 Starogród – pierwsza powojenna nazwa Stargardu

Białoruś:
 Starogród – historyczna nazwa wsi Staragrad

Ukraina:
 Starogród – wieś w obwodzie lwowskim
Zobacz też: Nowy Starogród